El término DAP puede aludir a:

Aeronáutica 
 Aerovías DAP aerolínea chilena con sede en Punta Arenas.

Botánica 
 Diámetro a la altura del pecho (DAP).

Economía 
 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP).
 Disposición a pagar (DAP), un concepto de microeconomía.

Informática 
 Directory Access Protocol
 Digital Audio Player, un reproductor de audio digital.
 Download Accelerator Plus, un gestor de descargas.

Política 
 DAP, Deutsche Arbeiterpartei o Partido de los Trabajadores Alemanes, predecesor directo del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP).

Pornografía 
 Acrónimo de Double Anal Penetration. (Véase Sexo anal)